USS Mackerel je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Mackerel (SS-204) 
 USS Mackerel (SST-1)

Mackerel